Ryd is de naam van ongeveer 40 plaatsen / dorpen in Zweden waaronder:
 Ryd (Ale)
 Ryd (Jönköping)
 Ryd (Öland)
 Ryd (Tingsryd)